Жаккар () — французская фамилия. Известные носители:

 Жаккар, Жан-Филипп (род. 1958) — швейцарский литературовед.
 Жаккар, Жозеф Мари (1752—1834) — французский изобретатель.
 Жаккар, Леон (1826—1886) — французский виолончелист.
 Жаккар, Поль (1868—1944) — швейцарский ботаник.
 Жаккар, Фернан (1907—2008) — швейцарский футболист и тренер.